Скелето́н (, букв. — «скелет, каркас») — простий CSS-Framework, «шаблонний» інструмент веб дизайнера, котрий полегшує етап візуального проектування сайтів, вебсторінок і т.і. 
Ліцензія на використання: MIT (), GPL-сумісна, безкоштовно. Створено Dave Gamache.

Перша версія: V1.0.0 (5/15/2011). Також проект є на Github. Останній "коміт" 2014 року.

Неофіційно, в середовищі розробників ІТ даний «дизайнерський фреймворк» (CSS FW) вважають інструментом для розробки проектів із високим навантаженням, та з урахуванням використання мобільних пристроїв перегляду. Серед подібних CSS- фреймворків Pure, CSS Smart Grid, та більш важчі 960.gs, Bootstrap(з JavaScript-ом), .

Важливим недоліком є проблема підтримки старих версій браузерів для Інтернету, та відсутність функцій реагування дизайну на зміни.
Перевагою є вкрай невеликий розмір (2018 - ~9 Кб) та використання чистого CSS. 

Розробник загалом вказує що це не є UI framework.

Актуальна версія на XII.2014 — v.2.04

Примітки

Посилання 
 Історія версій
 Офіційний сайт
 Open Source Initiative OSI — The MIT License (MIT): Licensing

Див. також 
Фреймворки каскадних таблиць стилів

Вебдизайн
Вебпрограмування
Каскадні таблиці стилів